Willy Bogner (1909–1977) – niemiecki biegacz narciarski i [kombinator norweski, medalista mistrzostw świata
 Willy Bogner (ur. 1942) – niemiecki narciarz alpejski i projektant mody, syn Willy’ego Bognera seniora